Scipio bezeichnet

 ein römisches Cognomen, siehe Scipio

Orte:

In den Vereinigten Staaten:
 Scipio (Arkansas)
 Scipio (Indiana)
 Scipio (Indiana)
 Scipio (Kansas)
 Scipio (New York)
 Scipio (Ohio)
 Scipio (Oklahoma)
 Scipio (Utah)

In Italien:
 Grab der Scipionen

Vornamen von Personen:
 Scipio Colombo (1910–2002), italienischer Opernsänger
 Scipio Slataper (1888–1915), italienischer Schriftsteller
 Scipione Ammirato (1531–1601), italienischer Historiker
 Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633), italienischer Geistlicher
 Scipione Breislak (1750–1826), italienischer Geologe
 Scipione del Ferro (1465–1526), italienischer Mathematiker
 Scipione de’ Ricci (1741–1810), italienischer Geistlicher
 Scipione Gentili (1563–1616), italienischer Jurist
 Scipione (Maler) (1904–1933), italienischer Maler
 Scipione Pulzone (1550–1598), italienischer Maler
 Scipione Rebiba (1504–1577), italienischer Kardinal
 Scipione Tecchi (1854–1915), italienischer Kardinal
 Scipione Maffei (1675–1755), italienischer Dichter

Nachnamen von Personen:
 Ferdinand Scipio (1837–1905), deutscher Unternehmer und Politiker
 Gustav Scipio (1872–1949), deutscher Unternehmer im Fruchthandel
 Laurentius Scipio (1611–1691), Abt des Zisterzienserklosters Ossegg
 Raimund Scipio (1844–1915), deutscher Unternehmer
 Rudolf Scipio (Pseudonyme Ernst v. Linden; Oscar Myelius; 1827–1901), deutscher Buchhändler und Schriftsteller

Kunst:
 Somnium Scipionis, Buch von Cicero
 Il sogno di Scipione, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
 Publio Cornelio Scipione, Oper von Georg Friedrich Händel

Anderes:
 Scipionyx, Dinosaurier